Duvergier de Hauranne ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Duvergier de Hauranne (1581–1643), französischer katholischer Priester und Theologe
 Prosper Duvergier de Hauranne (1798–1881), französischer Journalist und Politiker

Duvergier ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste Duvergier (1792–1877), französischer Jurist und Politiker